Tote Stadt oder Die tote Stadt steht für:

 Die tote Stadt (D’Annunzio) (La città morta), Drama von Gabriele D’Annunzio von 1896
 Tote Stadt III, Gemälde von Egon Schiele (1911)
 Die tote Stadt, Oper von Erich Wolfgang Korngold  (1920)
 Die tote Stadt, Band 1 des Romans „Anders“ von Wolfgang und Heike Hohlbein (2004), siehe Anders (Hohlbein) #Die tote Stadt

Siehe auch:
 Tote Städte, antike Ruinen in Syrien
 Die toten Städte, Buch von A. C. Grayling
 Stadt der Toten 
 Nekropole (Totenstadt)